Constantin Film, Duits filmbedrijf
Marin Constantin, Roemeens musicus, componist en dirigent